Гран-при ЮАР 1975 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1975 года. Автогонки прошли 1 марта 1975 года на трассе Кьялами.

Команда «Феррари» выставила на гонку свою новую модель 312Т, отличавшуюся поперечным расположением коробки передач и задавшую тон всем разработкам итальянской команды во второй половине 1970-х годов. Также на новом автомобиле «Марч-751» стартовал Витторио Брамбилла. БРМ заменила Майка Уайлдса на Боба Эванса. Стартовое поле дополнили несколько местных гонщиков на частных автомобилях.

Квалификацию уверенно выиграли гонщики «Брэбема». Обладатель поула Карлус Пасе ушёл в гонку лидером, но уже на третьем круге его обошёл Джоди Шектер. Ронни Петерсон прорвался на старте с восьмого места на третье, но вскоре уступил свою позицию Ройтеману. Паче начал испытывать проблемы с тормозами и пропустил сначала Карлоса Ройтемана, а затем и Патрика Депайе. Джоди Шектер лидировал на протяжении почти всей дистанции и выиграл гонку.

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1—2 Карлус Пасе
 3—78 Джоди Шектер

Ссылки 
 
 
 

Гран-при ЮАР
События 1 марта
Март 1975 года
1970-е годы в ЮАР